Achtel steht für:

 verschiedene alte Maße, siehe Achtel (Einheit)
 einen Notenwert in der Musik
 den Bedeckungsgrad, siehe Bewölkung
 Achtel (Oberpfalz), eine ehemalige Gemeinde im Landkreis Amberg-Sulzbach, Bayern

Achtel ist der Familienname von:
 Jürgen Achtel (* 1950), DDR-Fußballspieler
 Ludwig Achtel (1929–2007; Pseudonym Alexander Kent), deutscher Dramaturg, Schriftsteller, Hörspielautor und Drehbuchautor

Siehe auch:
 Achterli
 Mein achtel Lorbeerblatt
 Amtsbodenachtel
 5/8erl in Ehr’n